Прову́лок Де́жнєва (також Прову́лок Дежньо́ва) — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Дежнєва — провулок у місті Київ.
 Провулок Дежнєва — провулок у місті Одеса.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки